Chartoff ist der Familienname folgender Personen:

 Melanie Chartoff (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Robert Chartoff (1933–2015), US-amerikanischer Filmproduzent